Banester ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Banester (1540–1606), englischer Politiker und Parlamentsmitglied
 Ellen Banester (1410–1483)
 Gilbert Banester (auch Banaster und Banastre; um 1420–1487), englischer Komponist und Dichter	
 Lawrence Banester († 1588), englischer Politiker und Parlamentsmitglied
 Thomas Banester († 1571), englischer Politiker und Parlamentsmitglied
 William Banester (um 1500–1539), englischer Politiker und Parlamentsmitglied